Microcyclops dengizicus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1900 roku na podstawie prac naukowych rosyjskiego botanika Władymira Wasiljewicza Lepieszkina (1876-1956).

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1900 roku